Campionatul Mondial de Snooker 2019, ediția cu numărul 43 a turneului, a avut loc ca de obicei în Sheffield, Anglia la Teatrul Crucible, din 20 aprilie până în 6 mai 2019. 

S-a lăudat în 2019 cu  premii totale în valoare de 2,23 de milioane de lire sterline. Englezul Judd Trump a devenit în premieră campion mondial, după ce l-a învins în finală pe scoțianul John Higgins (care s-a aflat la treia finală pierdută consecutiv). Pentru performanțele obținute la această ediție, câștigătorul a primit un cec în valoare de 500,000 de lire sterline în timp ce finalistul a fost răsplătit cu 200,000 de lire sterline. Higgins a mai încasat un cec bonus, de 50,000 de lire sterline, pentru că a realizat breakul maxim al competiției. 

Evenimentul a fost transmis în România de Eurosport.

Rezumat
Ronnie O'Sullivan, liderul mondial, a fost eliminat din primul tur  de conaționalul englez James Cahill, singurul jucător amator calificat vreodată pe tabloul principal al campionatului mondial (în era modernă). 

Tot în primul tur, favoritul Mark Allen (favorit 6) a fost eliminat surprinzător de chinezul Zhou Yuelong.

Shaun Murphy a înregistrat în primul tur cea mai clară victorie din istoria epocii moderne a Mondialului. Murphy l-a învins cu 10-0 pe Luo Honghao. Jucătorul chinez, debutant la Campionatul Mondial, a adunat doar 89 de puncte de-a lungul partidei, cel mai mic număr înregistrat vreodată de la mutarea competiției la Teatrul Crucible, în 1977. O singură dată în istoria Crucible mai fusese înregistrat un 10-0, în 1992, când John Parrott îl învingea pe Eddie Charlton.
 
Englezul Judd Trump, aflat la a 10-a prezență și fiind unul dintre favoriții principali la trofeu, a câștigat în frame decisiv meciul din primul tur cu Thepchaiya Un-Nooh, scor 10-9. Fostul finalist din 2011, a întors o primă sesiune în care a tremurat serios și a fost condus cu 6-3. 

După înfrângerea cu 10 la 13 a lui Mark Selby (favorit 3) la Gary Wilson, ziua de sâmbătă a optimilor s-a încheiat cu o altă eliminare neașteptată. Mark Williams, campionul en-titre, a părăsit competiția fiind învins de David Gilbert, scor 13-9. După prima sesiune a meciului, disputată vineri, Williams ajunsese la spital, aceasta după ce a acuzat dureri puternice în piept. Medicii însă l-au asigurat pe triplul campion mondial că durerile nu au legătură cu inima și este apt. 

Englezul Judd Trump, număr 7 mondial, a devenit nou campion mondial după o victorie cu 18-9 împotriva scoțianului John Higgins (a treia finală pierdută consecutiv), număr 5 mondial. După o primă sesiune echilibrată (4-4), Trump s-a desprins (12-5; 16-9) și a îndeplinit o simplă formalitate în sesiunea finală câștigând  primul lui trofeu la Crucible.

Tabloul principal

Legături externe 
 Campionatul Mondial de Snooker 2019 WorldSnooker.com  

2019
2019 în sport